Saint-Flour es el nombre de las siguientes comunas francesas:
 Saint-Flour, en el departamento de Cantal, que ha dado su nombre:
al cantón de Saint-Flour-Nord y al cantón de Saint-Flour-Sud;
al distrito de Saint-Flour;
 Saint-Flour, en el departamento de Puy-de-Dôme.

Otros
Saint-Flour-de-Mercoire, en el departamento de Lozère.
Anglards-de-Saint-Flour, en el departamento de Cantal.